Дискография сербской певицы Светланы «Цецы» Ражнатович включает в себя восемнадцать студийных альбомов, два ремиксовых альбома, семь видеоальбомов, двенадцать сборников, восемь синглов и пятьдесят видеоклипов.

Альбомы

Студийные альбомы

Ремиксовые альбомы

Видеоальбомы

Сборники

Прочие альбомы

Синглы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Светлана Ражнатович
Ражнатович, Светлана
Ражнатович, Светлана
Ражнатович, Светлана